Denumirea de Doiranți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Doiranți, un sat în comuna Ardino, regiunea Kărdjali;
 Doiranți, un sat în comuna Kaolinovo, regiunea Șumen.